Kisar, mezopotámiai istennő, az istenek harmadik generációjából, Ansar felesége
 Kisar, magyar település